

Cinema 
 Spirits  – cortometraggio muto d'animazione del 1918 diretto da Gregory La Cava
 Spirits  – cortometraggio muto del 1920
 Spirits  – cortometraggio del 1929
 Spirits  – film del 1990 diretto da Fred Olen Ray
 Spirits  – film del 2006 diretto da Ettore Pizzetti
 Spirits  – film del 2014 diretto da Todd Sheets

Musica 
 Spirits  – duo musicale dance inglese
 Spirits  – album di Albert Ayler del 1966
 Spirits  – album di Keith Jarrett del 1985
 Spirits  – album di Gil Scott-Heron del 1994
 Spirits  – album di Misato Watanabe del 1996
 Spirits  – singolo dei Bee Gees del 1979
 Spirits  – singolo dei The Strumbellas del 2016

Televisione 
 Spirits  – serie televisiva filippina del 2004
 Spirits  – serie televisiva statunitense del 2012
Il pianeta degli spiriti (Spirits) – episodio della seconda stagione di Stargate SG-1

Altro 
 Spirits  – videogioco del 1987

Pagine correlate 
 Spirit